Ligue A siatkarzy 2011/2012 - 73. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley (LNV) pod egidą Francuskiego Związku Piłki Siatkowej (fr. Fédération Française de Volley-Ball, FFVB). Zainaugurowany został 30 września 2011 roku i trwał do 21 kwietnia 2012 roku. 

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Statystyki

Bibliografia 
 

2011 we Francji
2011 w piłce siatkowej
2012 we Francji
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji